Geidt ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Geidt (* 1961), amtierender Privatsekretär von Königin Elisabeth II.
 Jeremy Geidt (1930–2013), britischer Schauspieler